Це список спеціалізованих реактивних авіалайнерів. В нього не входять авіалайнери з турбогвинтовими та поршневими двигунами. Також не входять бізнес-джети та транспортні літаки, що конструювалися для перевезення вантажів.

Список

Див. також 

 Список регіональних авіалайнерів

Примітки

Посилання

Бібліографія 
 
 
 
 
 
 

Пасажирські літаки
Списки літаків